Asnières è un toponimo francese, che probabilmente deriva dalla parola latina asinus, attraverso la forma *Asinarias, che può indicare un luogo ove si allevavano asini. L'esperto di toponomastica Ernest Nègre, nella sua Toponymie générale de la France lo fa risalire (§ 5654) all'espressione latina molae asinariae, "mulino mosso da un asino".

Molti comuni francesi portano Asnières nel nome:
Asnières – Eure
Asnières-en-Bessin – Calvados
Asnières-en-Montagne – Côte-d'Or
Asnières-en-Poitou – Deux-Sèvres
Asnières-la-Giraud – Charente Marittima
Asnières-lès-Dijon – Côte-d'Or
Asnières-sous-Bois – Yonne
Asnières-sur-Blour – Vienne
Asnières-sur-Nouère – Charente
Asnières-sur-Oise – Val-d'Oise
Asnières-sur-Saône – Ain
Asnières-sur-Seine – Hauts-de-Seine
Asnières-sur-Vègre – Sarthe